Equip de la Democràcia Cristiana (EDC) fou una organització política espanyola creada el 1972 que va tractar d'aglutinar als grups polítics afins a la Democràcia cristiana. Formada per la Federació Popular Democràtica de José María Gil-Robles y Quiñones i Izquierda Democrática de Joaquín Ruiz-Giménez Cortés. Més endavant es van integrar el Partit Nacionalista Basc, Partit Popular Gallec, Unió Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica del País Valencià. Es va presentar a les eleccions generals espanyoles de 1977 (excepte els tres partits nacionalistes que van concórrer amb les seves pròpies sigles) com a coalició electoral juntament amb la Federació de la Democràcia Cristiana, on va obtenir 215.841 vots (l'1,18%) i cap escó, raó per la qual es va dissoldre i els seus membres es van passar a la UCD o a Aliança Popular.

Partits polítics d'Espanya desapareguts